Алекса́ндр Оболо́нский: Оболонский, Александр Александрович (1823—1877) — земский деятель, редактор и издатель (совместно с Г. Д. Щербачёвым) журнала «Народное чтение».
 Оболонский, Александр Валентинович (род. 1941) — российский учёный-юрист, политолог; академик Академии гуманитарных исследований (1996).